Чемпиона́т ми́ра по хокке́ю с мячо́м — регулярный международный турнир, проводимый Международной федерацией хоккея с мячом среди мужских национальных сборных.

Первый чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся в 1957 году в Финляндии. При организации чемпионатов мира предполагалось их проведение раз в четыре года, но начиная со второго чемпионата в 1961 году в Норвегии он проводился раз в два года, а с чемпионата 2003 года в России турнир стал ежегодным. Последний чемпионат мира проведён в 2019 году в шведском городе Венерсборге.

В первом чемпионате мира участвовало лишь три сборных — СССР, Швеции и Финляндии. Начиная со второго чемпионата к ним присоединилась сборная Норвегии, далее (см. ниже в таблице) — сборные США, Канады, Нидерландов, Венгрии, Казахстана, Белоруссии, Эстонии, Монголии, Латвии, Японии, Киргизии, Украины, Германии, Сомали, Китая, Чехии, Словакии, Великобритании и Швейцарии. Всего в чемпионатах мира участвовали сборные 22 из 27 нынешних членов Международной федерации хоккея с мячом и сборная Киргизии, на текущий момент не являющейся членом МФХБ. 5 сборных: Афганистана, Армении, Индии, Литвы и Колумбии — не принимали участия ни в одном чемпионате. Рекордное число сборных (20) приняло участие в чемпионате мира 2019 года.

Учитывая незначительное количество стран, в которых проводятся регулярные игры по хоккею с мячом, в настоящее время в чемпионатах мира участвует практически любая национальная сборная, подавшая заявку на участие в турнире. В чемпионате команды разбиваются на две группы: группу А, в которую входят сильнейшие сборные (начиная с чемпионата мира 2014 года в группу А входят 8 сборных), и группу В, в которую входят остальные, на чемпионате мира 2012 года была также группа C. В финальную часть турнира выходят только сборные из группы А. Лучшая команда группы В сменяет аутсайдера группы А на следующем турнире.

Начиная с 2020 года, в котором был проведён только турнир В, чемпионаты мира не проводились из-за пандемии коронавируса, а в 2022 году по политическим причинам.

Турниры

Общее количество медалей и участий в чемпионатах 
 За всю историю чемпионатов мира только три страны (с учётом правопреемственности) становились обладателями золотых медалей. Самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира является сборная СССР/России, завоёвывавшая почётный трофей 26 раз (из них 14 раз как сборная СССР и 12 раз как сборная России). Чемпионами мира также становились сборная Швеции — 12 раз, и сборная Финляндии — 1 раз.
 Наибольшее количество медалей удалось завоевать советским/российским и шведским хоккеистам — по 39. Кроме этих сборных призёрами мировых первенств становились также сборные Финляндии — 31 раз, Казахстана — 6 раз и Норвегии — 2 раза.
 Наиболее часто (15 раз) тройка призёров выглядела так:

 Состоялось 39 чемпионатов мира, они прошли в восьми странах (все чемпионаты, которые принимал СССР, проходили на территории России). В России чемпионат проводился 15 раз (включая 4 чемпионата, проведенные в СССР), в Швеции — 14 раз, в Финляндии — 6 раз, в Норвегии — 5 раз, по одному разу — в Венгрии, Казахстане, США, КНР. Четырежды чемпионаты проходили в двух странах: Швеция по одному разу совместно провела чемпионат с Финляндией, Венгрией и Норвегией, Россия один раз провела чемпионат вместе с КНР.
 Среди городов больше всего принимали чемпионат шведские города, их было 26. Российских городов было 14, финских — 11, норвежских — 9. Чаще всего — 8 раз, чемпионат принимала столица Швеции Стокгольм. Город Вестерос принимал чемпионат 7 раз. По 6 раз чемпионат проходил в шведских городах Уппсала, Тролльхеттан и Венерсборг. 5 раз чемпионат принимала Москва.

Количество медалей

Количество участий 

|-
!Сборная
!width=2|57!!width=2|61!!width=2|63!!width=2|65!!width=2|67!!width=2|69!!width=2|71!!width=2|73!!width=2|75!!width=2|77!!width=2|79!!width=2|81!!width=2|83!!width=2|85!!width=2|87!!width=2|89!!width=2|91!!width=2|93!!width=2|95!!width=2|97!!width=2|99!!width=2|01!!width=2|03!!width=2|04!!width=2|05!!width=2|06!!width=2|07!!width=2|08!!width=2|09!!width=2|10!!width=2|11!!width=2|12!!width=2|13!!width=2|14!!width=2|15!!width=2|16!!width=2|17!!width=2|18!!width=2|19!!width=2|20!!width=2|Итого
|-
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||39
|-
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||39
|-
|||||||||4||||||||||||||||||||||||||||4||||||||||4||||4||||||||||||||4||4||4||4|||||||||| ||39
|-
||| ||4||4||||4|| ||4||4||4||4||4||4||4||4||4||4||4||||5||5||4||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||5||4||6||5|| ||37
|-
|||colspan=18| ||4||4||5||4||||4||||4||4||4||4||4||4||||||||||4||5||4||4|| ||21
|-
|||colspan=13| ||5||5||5||5||5||6||6||6||6||7||B1||6||B1||B1||B1||B1||6||6||6||B1||6||8||7||6||5||6|| ||26
|-
|||colspan=16| ||8||7||8||8||colspan=3| ||B3||B5||B3||B4||B7||B7||B4||B4||B3||B4||B3||B3||B2||B2||8||B3||B1||21
|-
|||colspan=16| ||7||8|| ||9||colspan=2| ||9||B6||B3||B4||B3||B5||B5||B3||B5||B5||B6||B5||B4||B6||B7||B1||8||B5||21
|-
|||colspan=16| ||6||6||7||7||colspan=3| ||B4||B2||B2|| ||B2||B2||B1||B2||B2||B2||8||colspan=2| ||B1|| ||B6|| ||16
|-
|||colspan=21| ||7||6||B2||B1||6||6||6||6|| ||B1||B1||6||7||6||6||8||colspan=3| ||15
|-
|||colspan=22| ||8||B5||B4||B6||B6||B4||B3||colspan=2| ||C1||B5||B2||B2||DQ||B6||B3||B1|| ||15
|-
|||colspan=26| ||B2||B3||B4||B2||B3||B4||B3||B1||7||8||colspan=2| ||B5||B6||12
|-
|||colspan=25| ||B5||B5||B6||B6||B5||colspan=3| ||B6||B7||B4||B3||B5|| ||B4||11
|-
|||colspan=31| ||C2||B7||B4||B6||B5||B4||B2||B4||B7||9
|-
|||colspan=32| ||B8||B8|| ||B3||B5||B6||B9||B2||7
|-
|||colspan=33| ||B7||B5||B1||7||7||7|| ||6
|-
|||colspan=33| ||B9||B9||B9||B10||B8||B12||B10||7
|-
|||colspan=34| ||B8||B8||B9||B4||B10|| ||5
|-
|||colspan=35| ||B7||B8|| ||B7||B8||4
|-
|||colspan=37| ||B7||B8||B3||3
|-
|||colspan=38| ||B11||B9||2
|-
|||colspan=31| ||C3||colspan=8| ||1
|-
|||colspan=38| ||B2|| ||1
|-
|Всего участников|| 3 || 4 || 4 || 4 || 4 || 3 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 4 || 5 || 5 || 5 || 8 || 8 || 8 || 9 || 6 || 7 || 9 || 11 || 11 || 12 || 12 || 13 || 13 || 11 || 11 || 14 || 14 || 17 || 16 || 18 || 18 || 16 || 20 || 10 ||39
|-

* DQ — дисквалификация

 До 1991 включительно — , Россия унаследовала членство СССР в Международной федерации хоккея с мячом.

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации хоккея с мячом
 Официальный сайт Федерации хоккея с мячом России
 Статистика всех чемпионатов мира
 Сводная таблица участия в чемпионатах мира 1957—2015

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1957 года